Aeropuerto de Mercedes puede referirse a:

 Aeropuerto del Iberá, que sirve a la ciudad argentina de Mercedes.
 Aeropuerto Departamental Ricardo Detomasi, que sirve a la ciudad uruguaya de Mercedes.